Дејвид Тјулис (; Блекпул, 20. март 1963) енглески је глумац, редитељ, сценариста и писац.

Филмографија 

|-
| 1987. ||Пут || -{Road}- || Џои||
|-
| 1987. || Ниски и коврџави || -{The Short & Curlies}- || Клајв||кратки филм
|-
| 1988. || Врум|| -{Vroom}- || Ринг||
|-
| 1988. || Мала Дорит || -{Little Dorrit}- || Џорџ Брадл||
|-
| 1989. || Васкрсли || -{Resurrected}- || Кевин Дикин||
|-
| 1991. || Живот је сладак || -{Life Is Sweet}- || Николин љубавник||
|-
| 1991. || Страх од мрака || -{Afraid of the Dark}- || Бравар/Том Милер||
|-
| 1992. || Кобна веза || -{Damage}- || детектив||
|-
| 1993. || Процес || -{The Trial}- || Франц||
|-
| 1993. || Голи || -{Naked}- || Џони||
|-
| 1994. || Црни лепотан || -{Black Beauty}- || Џери Баркер||
|-
| 1995. || Тотално помрачење || -{Total Eclipse}- || Пол Верлен||
|-
| 1995. || Рестаурација || -{Restoration}- || Џон Прајс||
|-
| 1996. || Џејмс и џиновска бресква || -{James and the Giant Peach}- || кишна глиста||глас
|-
| 1996. || Змајево срце || -{Dragonheart}- || Краљ Ејнон||
|-
| 1996. || Острво доктора Мороа || -{The Island of Dr Moreau}- || Едвард Даглас||
|-
| 1997. || Амерички перфект || -{American Perfekt}- || Сантини||
|-
| 1997. || Седам година на Тибету || -{Seven Years in Tibet}- || Питер Ауфшнајтер||
|-
| 1998. || Велики Лебовски || -{The Big Lebowski}- || Нокс Харингтон||
|-
| 1998. || Развод са Џеком || -{Divorcing Jack}- || Ден Стерки||
|-
| 1998. || Опчињени || -{Besieged}- || Џејсон Кински||
|-
| 1999. || Шта се десило са Харолдом Смитом? || -{Whatever Happened to Harold Smith?}- || Незбит||
|-
| 2000. || Чудотворац || -{The Miracle Maker}- || Јуда Искариотски||
|-
| 2000. || Гангстер број 1 || -{Gangster No. 1}- || Фреди Мејс||
|-
| 2001. || Збогом, Чарли Брајте || -{Goodbye Charlie Bright}- || Чарлијев тата||
|-
| 2003. || Дрзак|| -{Cheeky}- || Хари Санки||такође редитељ и продуцент
|-
| 2003. || Мрежа времена || -{Timeline}- || Роберт Дониџер||
|-
| 2004. || Хари Потер и затвореник из Аскабана|| -{Harry Potter and the Prisoner of Azkaban}- || Ремус Лупин||
|-
| 2005. || Небеско краљевство || -{Kingdom of Heaven}- || Витез||
|-
| 2005. || Сва невидљива деца || -{All the Invisible Children}- || Џонатан||
|-
| 2005. || Нови свет || -{The New World}- || Едвард Вингфилд||
|-
| 2006. || Ниске страсти 2 || -{Basic Instinct 2}- || Рој Вошберн||
|-
| 2006. || Предсказање || -{The Omen}- || Кит Џенингс||
|-
| 2007. ||Унутрашњи живот Мартина Фроста|| -{The Inner Life of Martin Frost}- ||Мартин Фрост||
|-
| 2007. || Хари Потер и Ред феникса|| -{Harry Potter and the Order of the Phoenix}- || Ремус Лупин||
|-
| 2008. || Дечак у пругастој пиџами || -{The Boy in the Striped Pyjamas}- || Ралф||
|-
| 2009. || Хари Потер и Полукрвни Принц || -{Harry Potter and the Half-Blood Prince}- || Ремус Лупин||
|-
| 2011. || Вероника је одлучила да умре || -{Veronika Decides to Die}- || др Блејк||
|-
| 2010. || Господин џоинт || -{Mr. Nice}- || Џим Макан||
|-
| 2010. || Лондонски булевар || -{London Boulevard}- || Џордан||
|-
| 2010. || Хари Потер и реликвије Смрти: Први део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 1}- || Ремус Лупин||
|-
| 2011. || Хари Потер и реликвије Смрти: Други део || -{Harry Potter and the Deathly Hallows – Part 2}- || Ремус Лупин||
|-
| 2011. || Дама|| -{The Lady}- || Мајкл Арис||
|-
| 2011. || Анонимус || -{Anonymous}- || Вилијам Сесил||
|-
| 2011. || Ратни коњ || -{War Horse}- || Лајонс||
|-
| 2012. || Одвојени долазимо, одвојени одлазимо || -{Separate We Come, Separate We Go}- || Норман||кратки филм
|-
| 2013. || Опасни пензионери 2 || -{RED 2}- || Жабац||
|-
| 2013. || Тајне петог сталежа || -{The Fifth Estate}- || Ник Дејвис||
|-
| 2013. || Нулта теорема || -{The Zero Theorem}- || Џоби||
|-
| 2014. || Теорија свега || -{The Theory of Everything}- || Денис Шиама||
|-
| 2014. || Азил у Стоунхерсту || -{Stonehearst Asylum}- || Мики Фин||
|-
| 2014. || Краљица и земља || -{Queen and Country}- || Бредли||
|-
| 2015. || Регресија || -{Regression}- || Кенет Рајнс||
|-
| 2015. || Легенда || -{Legend}- || Лесли Пајн||
|-
| 2015. || Магбет || -{Macbeth}- || Краљ Данкан||
|-
| 2017. || Чудесна жена || -{Wonder Woman}- || Арес||
|-
| 2021. || Лига правде Зека Снајдера || -{Zack Snyder's Justice League}- || Арес || камео
|-
| 2022. || Енола Холмс 2 || -{Enola Holmes 2}- || Грејл || 
|-
| 2024. || Аватар 3 || -{Avatar 3}- || ТБА || 
|-
| 2026. || Аватар 4 || -{Avatar 4}- || ТБА || 
|-
|}

Референце

Спољашње везе 

 

Рођени 1963.
Енглески глумци
Британски глумци
Глумци у филмском серијалу Хари Потер